Southwell steht für

Geographie:
Southwell, eine Stadt in Mittelengland

Personen:
 Hugo Southwell (* 1980), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Paul Southwell (1913–1979), Politiker aus St. Kitts und Nevis
 Richard V. Southwell (1888–1970), britischer Ingenieurwissenschaftler
 Robert Southwell (* um 1561; † 1595), englischer Jesuit, Dichter und Märtyrer